Acebiño puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ilex aquifolium; 
 el nombre común de la planta Ilex canariensis;
 Los Aceviños, localidad del municipio de Hermigua, en la isla española de La Gomera.